Мейсон (округ, Іллінойс)
Мейсон (округ, Кентуккі)
Мейсон (округ, Мічиган)
Мейсон (округ, Техас)
Мейсон (округ, Вашингтон)
Мейсон (округ, Західна Вірджинія)